Pleckenstein steht für:

 Pleckenstein (Neureichenau), Gemeindeteil von Neureichenau auf der Gemarkung Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Passau
 Pleckenstein (Altreichenau), Gemeindeteil von Neureichenau auf der Gemarkung Altreichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Passau